Соревнования по двоеборью в командном спринте среди мужчин на большом трамплине на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зефельде прошли 24 февраля. Спортсмены соревновались на большом трамплине и в гонке преследования на дистанции 2 по 7,5 км.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Гонка 2 по 7,5 км

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019